

Patronyme
 Daultan Leveillé, (1990- ), est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Dominic Leveillé, (1981- ), est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Jules Leveillé, (1834-1912), était un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme